Tisá, gemeente in Tsjechië
Trade in Services Agreement (TiSA), een gepland internationaal handelsverdrag

Zie ook 
Tisza (doorverwijspagina)